Jan Bielawski (ur. 1864, zm. 1916) – chłop, polityk, poseł do Dumy Państwowej
 Jan Bielawski (ur. 1889, zm. 1915) – członek Organizacji Bojowej PPS, żołnierz I Brygady Legionów
 Jan Bielawski (ur. 1944) – polski ekonomista i dyplomata